Strachov (f. Strachova) kan avse:

 Irina Strachova
 Nikolaj Nikolajevitj Strachov

Efternamn